HGF () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 7-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 728 амінокислот, а молекулярна маса — 83 134.

Кодований геном білок за функціями належить до факторів росту, гомологів серинових протеаз. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 7

Фактори росту